Велень () — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Чарнковско-Тшчанецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,32 км². Население 6148 человек (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Великопольского воеводства